Сомнер, Даг — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. 
 Сомнер — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.